Unter Inaktivierung versteht man:

in der Virologie Verfahren zur Verminderung der Infektiosität von Viren, siehe Virusinaktivierung
eine Statusänderung bei Studentenverbindungen, siehe Inaktiver
das Zurückziehen einer Norm, siehe Normung